Варре́н Заи́р-Эмри́ (; родился 8 марта 2006, Монтрёй) — французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен».

Клубная карьера 
С ранних лет выступал за детскую команду футбольного клуба «Обервилье». В 2014 году присоединился к футбольной академии клуба «Пари Сен-Жермен». В сезоне 2021/22 15-летний игрок уже активно играл за команду «Пари Сен-Жермен» до 19 лет. 6 августа 2022 года дебютировал в основном составе «парижан» в матче французской Лиги 1 против «Клермона». Стал самым молодым игроком в истории «Пари Сен-Жермен», выйдя на поле в возрасте 16 лет и 151 дня.

Карьера в сборной 
В 2021 году дебютировал за сборную Франции до 16 лет. В следующем году сыграл за сборную Франции до 17 лет. 1 июня 2022 года выиграл юношеский чемпионат Европы (до 17 лет), обыграв в финальном матче сборную Нидерландов.

Достижения 
 Сборная Франции (до 17 лет)
 Победитель чемпионата Европы (до 17 лет): 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Пари Сен-Жермен»

Футболисты Франции
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»